Reinhard kan som auktorsnamn betyda:

 Hans R. Reinhard
 Ludwig Vasilievič Reinhard
 Henry J. Reinhard (1892-1976), amerikansk entomolog

Robotskapade auktorsförkortningar